Сан Андрес може да се отнася за:
 Сан Андрес (остров), остров в Карибско море
 Сан Андрес (Колумбия), град в Колумбия
 Сан Андрес (археологически обект), останки от древен град в Салвадор